Колаир — название населенных пунктов в Азербайджане:
 
 Колаир (Акстафинский район) — село в Агстафинском районе
 Колаир (Бардинский район) — село в Бардинском районе